Hopo de zorra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Reseda suffruticosa; o
 el nombre común de la planta Verbascum thapsus.